Il doppio del torneo di tennis Kiev Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Federico Browne e Fred Hemmes che hanno battuto in finale Irakli Labadze e Jurij Ščukin 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Irakli Labadze /  Jurij Ščukin (finale)
 Vadim Kucenko /  Orest Tereščuk (primo turno)

 Artem Derepasko /  Michail Elgin (quarti di finale)
 Jan Hájek /  Jaroslav Levinský (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2002